Михаил Тодоров Герман или Германович е български възрожденец, търговец, собственик на търговска кантора във Влашко, постъпил на сръбска дипломатическа служба.

Биография 
Михаил Герман е роден около 1780 година в Банско. Брат е на Лазар Герман и Иван Герман. С братята си откриват в Букурещ търговската и банкерска къща „Братя Германи“, която има клонове във Виена и Венеция. Пътува до Цариград, Белград, Виена, Венеция. Жени се в Русия и става руски поданик.

В 1815 година по времето на Второто сръбско въстание Михаил Герман е в Земун. В 1816 година княз Милош Обренович го праща с дипломатическа мисия при цар Александър I. По-късно е дипломатически представител на Сърбия в Букурещ и изпълнява други дипломатически мисии.

Постъпва на руска служба и работи в министерството на външните работи. Издейства от княз Милош Обренович в 1833 – 1836 година да се отпечатат безплатно около 20 български книги за нуждите на Габровското училище.

Бидейки български патриот, поддържа връзки с много български възрожденци, както и с братовчед си Неофит Рилски.

Бележки 

Български просветни дейци от Македония
Родени в Банско
Сръбски дипломати
Български предприемачи от Македония
Български търговци
Руски дипломати
Починали в Букурещ